Der Begriff Schrecken (ahd. von screckan, springen; eigentlich springen machen) bezeichnet:

 eine plötzliche emotionale Regung, siehe Schreck
 verschiedene Insektengruppen, siehe Heuschrecken, Gespenstschrecken und Fangschrecken
 die Periode der Terrorherrschaft während der Französischen Revolution.
 Schreckstarre